Ку́льман — неоднозначное понятие:

Носители фамилии 
 Кульман, Елизавета Борисовна (1808—1825) — русско-немецкая писательница и поэтесса.
 Кульман, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4487; 18 декабря 1830.
 Кульман, Карл (1821—1881) — немецкий инженер и математик, основатель графической статики.
 Кульман, Квирин (1651—1689) — немецкий поэт-мистик, последователь Якоба Бёме.
 Кульман, Кристин — шведская ориентировщица, призёр чемпионатов мира по спортивному ориентированию.
 Кульман, Леэн (1920—1943) — советская разведчица, Герой Советского Союза.
 Кульман, Николай Самойлович — Георгиевский кавалер; майор; № 2235; 26 ноября 1810.
 Кульман, Самуил Самойлович — Георгиевский кавалер; майор; № 2237; 26 ноября 1810.
 Кульман, Франц (1877—1965) — немецкий предприниматель, изобретатель подвижного стола для черчения.

Инструмент 
 Кульман — чертёжный инструмент.

См. также